El programari antiplagi permet la detecció de plagi mitjançant l'ajuda d'un ordinador (CaPD) que du a terme diferents tasques de recuperació d'informació (IR) tot i comptant amb sistemes IR especialitzats, denominats sistemes de detecció de plagi (PDS).

Mètodes antiplagi

Comparació de programaris antiplagi 
La taula següent compara el programari utilitzat per a la detecció del plagi.

Referències

Vegeu també 
 Propietat intel·lectual
 Detecció de plagi

Enllaços externs 
 Viper anti-plagi

Plagi
Antiplagi

 Viper plagiarism removal